Komeet van Donati, een komeet ontdekt in 1858
Donati, een maankrater

Donati is ook een Italiaanse familienaam afgeleid van de voornaam Donato, wat betekent "hij die geschonken is".

Personen met de achternaam Donati
Alessandro Donati (1979), Italiaans wielrenner
Giovanni Battista Donati (1826-1873), Italiaans astronoom
Giambattista Donati, zelfde als Giovanni Battista
Maria Anna Donati, (1848-1925), Italiaans geestelijke en kloosterstichtster
Massimo Donati (1981), Italiaans voetballer
Massimo Donati (1967), Italiaans wielrenner

Italiaanse achternaam